Референдум о независимости Квебека (1980)
Референдум о независимости Квебека (1995)